Пало Ерадо има више значења:

 Пало Ерадо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Ерадо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Ерадо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику